FHE steht für:
 Fédération Humaniste Européenne, europäische humanistische Organisation
 Frankfurt-Hanauer Eisenbahn-Gesellschaft, ehemalige private Eisenbahngesellschaft in Hessen
 Hello (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), schweizerische Fluggesellschaft
 Fachhochschule Erfurt
 Full Homomorphic Encryption (dt. voll-homomorphe Verschlüsselung), ein Verschlüsselungsverfahren

Abkürzung